Johannes-Nepomuk-Kirche  werden Kirchengebäude genannt, die das Patrozinium des Johannes Nepomuk tragen. Dieser war im 14. Jahrhundert ein böhmischer Priester und Märtyrer. Neben ihm gewidmeten Kirchen gibt es im öffentlichen Raum zahlreiche Kapellen und auch Statuen, vorzugsweise an Brücken aufgestellt, weshalb er als Brückenheiliger gilt.

Liste

Deutschland

Baden-Württemberg 
 St. Johannes Nepomuk (Eberbach)
 St. Johannes Nepomuk (Neckargemünd)
 St. Johannes Nepomuk (Kehl am Rhein)

Bayern 
 St. Johann Nepomuk (Affing)
 St. Johannes von Nepomuk (Garitz), Bad Kissingen
 St. Johannes Nepomuk (Bayerisch Eisenstein)
 St. Johann Nepomuk (Günther), Gemeinde Bernbeuren
 St. Johann Nepomuk (Winkl), Gemeinde Bischofswiesen
 St. Johann Nepomuk (Boos)
 St. Johannes von Nepomuk (Feldkahl)
 St. Johannes Nepomuk (Gelchsheim)
 St. Johannes Nepomuk (Waldeck), Stadt Kemnath
 St. Johannes von Nepomuk (Lautrach)
 St. Johannes von Nepomuk (Maria Steinbach), Markt Legau
 St. Johann Nepomuk (Eisenburg), Stadt Memmingen
 St. Johannes Nepomuk (Thürnthenning), Gemeinde Mooshenning
 Asamkirche (München)
 Johann-Nepomuk-Kapelle (Pasing), Stadt München
 St. Johann Nepomuk (Geiselbullach), Gemeinde Olching
 Friedhofskapelle (Pleystein)
 St. Johann Nepomuk (Plankmühle), Gemeinde Schmiechen
 Johannes von Nepomuk (Waldau), Stadt Vohenstrauß

Hessen 
 St. Johannes Nepomuk (Biebergemünd)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Johannes Nepomuk (Altenberge-Hansell)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Arnsberg)
 St. Johannes Nepomuk (Bökendorf), Stadt Brakel
 St. Johannes Nepomuk (Hasenfeld), Stadt Heimbach
 St. Johannes Nepomuk (Hövelhof)
 Johannes-von-Nepomuk-Kapelle (Fettehenne), Stadt Leverkusen
 Johannes-von-Nepomuk-Kapelle (Nordkirchen)
 St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle (Rietberg)
 St. Johannes Nepomuk (Burgsteinfurt), Stadt Steinfurt

Rheinland-Pfalz 
 St. Johannes Nepomuk (Göllheim)
 St. Johannes Nepomuk (Kripp), Stadt Remagen
 St. Johannes Nepomuk (Brodenbach)

Sachsen 
 St. Johannes Nepomuk (Chemnitz)

Italien 
 St. Johannes Nepomuk (Lana), Südtirol
 St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle (Sand in Taufers), Südtirol
 St. Johann (Villnöß), Südtirol

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Weiden bei Rechnitz

Kärnten
 Einsiedelkirche (Kötschach), Gemeinde Kötschach-Mauthen
 Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk, Krems
 Pfarrkirche Leoben in Kärnten
 Filialkirche Waldenstein, Gemeinde Preitenegg

Niederösterreich
 Pfarrkirche Breitenfurt bei Wien-St. Johann Nepomuk
 Pfarrkirche Erlauf
 Pfarrkirche Stopfenreuth, Gemeinde Engelhartstetten
 Filialkirche Bogenneusiedl, Gemeinde Hochleithen
 Pfarrkirche Traunfeld, Gemeinde Hochleithen
 Pfarrkirche Unterbergern
 Filialkirche Ketzelsdorf, Stadt Poysdorf
 Minoritenkirche (Tulln)
 Wasserkapelle (Tulln)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Wiener Neustadt)
 Pfarrkirche Münichsthal, Gemeinde Wolkersdorf

Oberösterreich
 Pfarrkirche Sandl

Steiermark
 Johannes-Nepomuk-Kapelle Mürzzuschlag

Tirol
 Pfarrkirche Auffach
 Pfarrkirche Hopfgarten in Defereggen
 Maxerkapelle (Innervillgraten)
 Johanneskirche, Innsbruck
 Gedächtniskapelle Unterlesach, Gemeinde Kals am Großglockner
 Pfarrkirche Obergurgl, Gemeinde Sölden
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Gries), Gemeinde Virgen

Vorarlberg
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Bregenz) 
 Pfarrkirche Doren
 Johannes-Nepomuk-Kirche (Lorüns)

Wien
 Hundsturmer Kapelle
 Invalidenhauskirche
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Am Tabor)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Gersthof)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Gersthofer Straße)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Obere Donaustraße)
 Johann-Nepomuk-Kirche (Leopoldstadt)
 Meidlinger Pfarrkirche
 St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle (Währinger Gürtel)

Polen 
 Johannes-Nepomuk-Kirche (Opole-Sławice)
 St. Johann Nepomuk (Zielenice)

Schweiz 
 St. Nepomuk (Oberrealta), Gemeinde Cazis, Kanton Graubünden
St. Johannes Nepomuk, Heiligkreuz, Gemeinde Wuppenau, Kanton Thurgau

Tschechien 
 St. Nepomuk (Dobrná)
 St. Nepomuk (Janův Důl)
 St. Nepomuk (Mílov)
 Johannes-Nepomuk-Kirche (Nepomuk)
 St. Johannes von Nepomuk (Nové Hamry)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Prachatice, Dolní brána)
 Johannes-Nepomuk-Kapelle (Prachatice, Solní)
 St. Johannes von Nepomuk am Felsen, Prag
 evang. Johannes-Nepomuk-Kapelle (Rumburk)
 St. Johannes von Nepomuk (Svojanov)
 Wallfahrtskirche Zelená Hora
 St. Johannes Nepomuk (Zvonková)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)